Ясмани Джордж Дук Арандиа (; родился 1 марта 1988 года, Ла-Пас, Боливия) — боливийский футболист, полузащитник клуба «Аль-Иттифак» и сборной Боливии.

Клубная карьера 
Дук начал профессиональную карьеру в клубе «Ориенте Петролеро». 4 июля 2010 года в матче против «Хорхе Вильстерманн» он дебютировал в чемпионате Боливии. В своём первом сезоне Ясмани стал чемпионом страны. Летом 2012 года он на правах аренды перешёл в «Ла-Пас». 30 июля в матче против своего бывшего клуба «Ориенте Петролеро» Дук дебютировал за новую команду. 25 августа в поединке против «Хорхе Вильстерманн» он забил свой первый гол за «Ла-Пас». После окончания аренды Ясмани вернулся в «Ориенте Петролеро».

Летом 2015 года он перешёл в «Спорт Бойз Варнес». 23 августа в матче против «Сан-Хосе Оруро» Дук дебютировал за новую команду. 30 августа в поединке против своего бывшего клуба «Ориенте Петролеро» Ясмани забил свой первый гол за «Спорт Бойз Варнес». В начале 2016 года он на правах аренды перешёл в американский «Нью-Йорк Космос». 24 апреля в матче против «Миннесоты Юнайтед» Дук дебютировал в NASL.

В конце 2016 года Дук перешёл в клуб чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак».

Международная карьера 
8 октября 2015 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Уругвая Дук дебютировал за сборную Боливии. 17 ноября в поединке против сборной Парагвая он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2016 году в составе сборной Дук принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Панамы, Чили и Аргентины.

Голы за сборную Боливии

Достижения 
 Командные
 «Ориенте Петролеро»
  Чемпионат Боливии по футболу — Клаусура 2010

 «Нью-Йорк Космос»
  Североамериканская футбольная лига — 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 Yasmani Duk stats Cero a Cero
 Yasmani Duk stats  BDFA

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Ориенте Петролеро»
Игроки ФК «Ла-Пас»
Игроки ФК «Спорт Бойз Варнес»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (2010)